

Toponymes 

 Abydos, une ancienne ville sainte d'Égypte ;
 Abydos, une ville antique située sur la rive asiatique de l'Hellespont ;
 Abydos, site d'atterrissage de Philae (mission Rosetta) sur la comète 67P/Tchourioumov-Guérassimenko.

Fiction 
 Abydos, une planète de l'univers de fiction de la série télévisée Stargate SG-1